Autostrada A9 – autostrada w Austrii
 Autostrada A9 – autostrada w Chorwacji
 Autostrada A9 – autostrada we Francji
 Autostrada A9 – autostrada w Holandii
 Autostrada A9 – autostrada w Niemczech
 Autostrada A9 – autostrada w Portugalii
 Autostrada A9 – autostrada we Włoszech
 Autostrada A9 – autostrada na Cyprze